Een stad in Sierra Leone:
Freetown, de hoofdstad en grootste stad van Sierra Leone.

Een plaats in de Verenigde Staten:
Freetown (Alabama)
Freetown (Indiana)
Freetown (Kentucky)
Freetown (Massachusetts)
Freetown (Louisiana)
Freetown (New York)

Een plaats in Antigua en Barbuda:
 Freetown (Antigua en Barbuda)

Een plaats in de Bahama's:
 Freetown (Bahama's)